Рот Фронт (Союз красных фронтовиков) — леворадикальная организация периода Веймарской республики. Одноимённые объекты названы, как правило, в её честь.

Политика 
 Рот Фронт — интернациональный пролетарский жест: поднятая правая рука со сжатым кулаком.
 Российский трудовой фронт (ранее «РОТ Фронт») — российская левая политическая партия.

Предприятия 
 Рот Фронт — шоколадно-кондитерская фабрика в Москве.
 Рот Фронт — часть цехов, из которых в 1942 г. основана Алматинская кондитерская фабрика в Казахстане (ныне «Рахат»).
 Рот Фронт — советская довоенная киностудия.

Спорт 
 Рот Фронт — советское ДСО, представляло профсоюз работников среднего машиностроения:
 Рот-Фронт (волейбольный клуб) — бронзовый призёр чемпионата СССР (1939).
 Рот-Фронт (женский волейбольный клуб) — бронзовый призёр чемпионата СССР (1938).
 Рот-Фронт (футбольный клуб, Кривой Рог).

Транспорт 
 Рот Фронт — советский теплоход, потопленный немцами в ноябре 1941 в Чёрном море.
 Рот Фронт — семейство советских планёров конструкции О. К. Антонова:
 Рот Фронт-1 — советский планёр конструкции О. К. Антонова.
 Рот Фронт-2 — советский планёр конструкции О. К. Антонова.
 Рот Фронт-3 — советский планёр конструкции О. К. Антонова.
 Рот Фронт-4 — советский планёр конструкции О. К. Антонова.
 Рот Фронт-5 — советский спортивный планёр, 1934.
 Рот Фронт-7 — советский спортивный планёр.
 Рот Фронт-8 — советский серийный десантный планёр времён Великой Отечественной войны, 1941.

Искусство 
 «Рот Фронт» — балетная сюита А. Н. Цфасмана для джаз-оркестра.
 «Рот Фронт» — книга о детях З. И. Воскресенской.
 RotFront — интернациональный музыкальный коллектив из Берлина.

Населённые пункты 
 Рот-Фронт — село в Чуйской области Киргизии.
 Рот-Фронт — название села Заря в Марксовском районе Саратовской области до 1963 года.